Lataste ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Lataste (1847–1934), französischer Zoologe
 Jacques Lataste (1922–2011), französischer Florettfechter
 Johannes Josef Lataste (1832–1869), französischer Dominikaner
 Marie Lataste (1822–1847), französische Mystikerin und Ordensschwester
 Thierry Lataste (* 1954), Hochkommissar der Republik Frankreich in Neukaledonien